Хакбери има више значења:
 Хакбери (Аризона)
 Хакбери (Луизијана)
 Хакбери (Тексас)